La Lettonia è stato uno degli ultimi paesi a confermare la sua partecipazione a causa della forte crisi economica che ha investito ed investe la nazione. Il rappresentante lettone per l'Eurovision Song Contest 2010 fu ancora una volta determinato attraverso l'Eirodziesma, al quale parteciperono 10 canzoni.

Partecipanti all'Eirodziesma

All'Eurofestival
La Lettonia ha gareggiato nella prima semifinale, il 25 maggio, e si è esibita tra i primi otto, come stabilito dall'estrazione effettuata il 7 febbraio.

Voci correlate 
 Eurovision Song Contest 2010 
 Eirodziesma

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale dell'Eirodziesma

Eurovision Song Contest 2010